Wayne kan syfta på:

 Wayne (TV-serie) – en TV-serie från 2019

Personer
Anthony Wayne
James Moore Wayne
John Wayne
Patrick Wayne
Lil Wayne

Geografi
Wayne, Illinois
Wayne, Maine
Wayne, Michigan
Wayne, Nebraska
Wayne, New Jersey
Wayne, New York
Wayne, West Virginia
Wayne State University